Хофштеттен-ан-дер-Раб () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Штирия. 

Входит в состав округа Вайц.  . Официальный код  —  61719.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Хермине Таухер (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 АНП занимает 11 мест.
 СДПА занимает 4 места.

Примечания

Ссылки
 Официальная страница

Общины Штирии